Ford () 

 Ford — американская компания, основанная Генри Фордом в 1903 году
  — сорт манго, произрастающий в Южной Флориде.
 Ford Center (с 2011 г. Чизпик Энерджи-арена) — крытая спортивная арена в Оклахома-Сити, открытая в 2002 году.
 Ford Field — крытый футбольный стадион в Детройте, открытый в 2002 году. 
 Ford Models — американское модельное агентство, основанное в 1946 году.

См. также